Belušić () ist ein Dorf in der Gemeinde Rekovac in der Region Levač in Zentralserbien. Das Dorf hat etwa 808 Einwohner und liegt auf einer Höhe von 255 m.

Weblinks 
 Seite über Belušić auf Levač Online

Einzelnachweise 

Ort in der Opština Rekovac